Buzzards Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzards Peak (Humboldt County, Kalifornien)	
 Buzzards Peak (Imperial County, Kalifornien)	
 Buzzards Peak (South Dakota)